Пали анђео може бити:

 Пали анђео, хришћански анђели прогнани из раја
 Пали анђео (теленовела), америчка теленовела
 Пали анђео (филм из 2013), српски хорор филм из 2013.
 Пали анђео (филм из 2010), јапански филм из 2010. у режији Генџира Арата
 Пали анђео (ТВ-филм из 2003), амерички ТВ-филм из 2003. у режији Мајкла Свицера
 Пали анђео (филм из 1997), амерички филм у режији Џорџа Бака Флауера
 Пали анђео (филм из 1981), амерички филм из 1981. у режији Роберта Мајкла Луиса
 Пали анђео (филм из 1945), амерички филм-ноар из 1945. у режији Ота Преминџера